48 timmar kan syfta på:

 48 timmar (1945) – en amerikansk film från 1945 i regi av Vincente Minnelli, originaltitel The Clock
 48 timmar (1982) – en amerikansk film från 1982 i regi av Walter Hill, originaltitel 48 Hrs.'
 48 timmar igen – en amerikansk film från 1990 i regi av Walter Hill, uppföljare till 48 timmar (1982), originaltitel Another 48 Hours''
 48 timmar (TV-serie) – en TV-serie för TV4